Deutschland — название Германии на немецком языке.

Водный транспорт, боевые корабли 
  — пароход, потерпел крушение в 1875 году, катастрофа описана в поэме Джерарда Мэнли Хопкинса  ().
  — бронированный фрегат, был введён в эксплуатацию в 1874 году, последний броненосец класса «Kaiser» ().
 SS Deutschland — трансатлантический океанский лайнер, спущен на воду в 1900 году.
 SMS Deutschland (1904) — головной в серии из пяти броненосцев ВМС Германии (линкор).
  — барк, экспедиционное судно антарктической экспедиции Вильгельма Фильхнера (1911—1912 гг).
  — вспомогательное судно, миноносец времён Первой мировой войны.
 Deutschland (1916) — немецкая торговая подводная лодка проекта U-151 времён Первой мировой войны.
  — океанский лайнер построен в 1923 году, затонул в 1945.
 Schulschiff Deutschland — учебный трёхмачтовый парусный корабль 1927 года постройки, является памятником и кораблём-музеем, на стоянке в районе Бремена.
 Deutschland (1931) — головной корабль первой послевоенной серии немецких тяжёлых крейсеров.
  — грузо-пассажирский морской паром типа RORO на линии Гамбург — Копенгаген в 1972—1997 гг.
  — грузо-пассажирский морской паром типа RORO компании .
 Deutschland (1998) — круизное морское судно, находящееся в собственности «Absolute Nevada», эксплуатируется оператором «Semester at Sea».
  — учебное судно Военно-морских сил Германии.
 Deutschland — полк войск СС.
  — один из дирижаблей, построенных фирмой «Лю́фтшиффбау Цеппелин ГмбХ» (.

Другие значения 
 Deutschland — песня немецкой группы Rammstein.
 Deutschland 83 — немецкий телесериал, вышел на экраны в 2015 году.